Koper(I)oxide
 Koper(II)oxide